
Termin -{Pavel Bure}- ima više značenja.

 Pavel Bure - časovnik
 Pavel Bure (hokejaš)